Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju 2017. održavalo se u St. Moritzu, Švicarskoj, 2017. godine
FIS je dodijelio igre 2017. St. Moritzu 31. svibnja 2012. na kongresu u Južnoj Koreji.
Drugi finalisti bili su Cortina d'Ampezzo u Italiji i Åre u Švedskoj.

To je bilo peto Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju koje se održava u St. Moritzu. St. Moritz je do sada ugostio prvenstva 1934., 1948., 1974. i 2003. godine

Medalje

Skijaši

Skijašice

Izvori

Svjetska prvenstva u alpskom skijanju
Međunarodna natjecanja u alpskom skijanju u Švicarskoj